Энри́ке Аскоа́га (, 27 марта 1912, Мадрид — март 1985, Испания) — испанский поэт, писатель, искусствовед, представитель «поколения 1936 года».

Биография 

Родился в Мадриде 27 мая 1912 г. После окончания Школы искусств и ремёсел отправляется в путешествие по Испании. Огромное влияние на начинающего литератора оказало знакомство с поэтом Мигелем Эрнандесом. Печатается в газетах «El Sol» и «Luz». Вместе с поэтами Артуро Серрано Плаха и Антонио Санчесом Барбудо основывает журнал «Литературный листок» («Hoja literaria»). В 1933 г. становится обладателем Национальной поэтической премии (за книгу «Línea y Acento»). Был дружен с поэтом Хосе Гарсия Ньето.

После гражданской войны (1936 — 1939) в 1951 г. эмигрирует в Аргентину и живёт в Буэнос-Айресе, где становится основателем журнала «Атлантида». Через 11 лет возвращается на родину. Становится обладателем премии Фонда Ласаро Гальдиано за труды по истории искусства. В последние годы жизни — президент Испанской ассоциации искусствоведов.

Скончался в марте 1985 г. Многие произведения при жизни писателя остались неопубликованными, в их числе — несколько томов мемуаров под названием «Дневник бывшего покойника».

В некрологе на смерть поэта в газете «El País» Энрике Аскоага назван «одним из самых выдающихся представителей интеллектуального поколения Второй Испанской Республики». 

Имя поэта носит улица на севере Мадрида (calle de Enrique Azcoaga).

Избранные произведения

Поэзия 
 La piedra solitaria
 El canto cotidiano
 El poema de los tres carros
 La dicha compartida
 Dársena del hombre
 Olmeda

Проза 
 El empleado
 La arpista
 Diana o la casualidad
 La prueba del mar

Работы по истории искусства 
 Entregas
 El cubismo
 Goya
 La escultura de Cristino Mayo
 Redondela, Alberto
 La pintura para vivir de Martínez Novillo
 Las pinturas morales de Vela Zanetti

Мемуары 
 «Дневник бывшего покойника» («Diario de un ex muerto»)

Примечания

Ссылки 
Стихотворения Энрике Аскоага
Некролог на сайте газеты «El País»
Биография на испанском языке

Испанские поэты
Поэты Испании
Искусствоведы Испании